Рене Васкес Диас (; род. 7 сентября 1952, Кайварьен, провинция Вилья-Клара) — кубинский писатель, драматург, журналист и переводчик, пишет на испанском и шведском языках.

Биография 
В начале 1970-х был командирован кубинским правительством в Польшу для учебы на инженера-кораблестроителя. В 1975 перебрался оттуда в Швецию, где с тех пор живет в Мальмё. Занимался журналистикой, переводил стихи и прозу современных шведских авторов (Тумас Транстрёмер, Б.Тротциг, Ларс Нурен, Катарина Фростенсон и др.).

Координатор кубинских программ в Международном центре имени Улофа Пальме в Стокгольме.

Творчество 
Автор романной трилогии о Кубе Эра воображения (1987), Остров Кундеамор (1995), Любовь, которая уходит (2006). Кроме того, ему принадлежит исторический роман Фредрика в раю (1999) о побывавшей на Кубе в 1851 шведской писательнице, путешественнице, феминистке Фредрике Бремер, книга о кубинской кухне Вкус Кубы (2002), монография об Артуре Лундквисте (2006, на шведском языке) и др.

Критика называет писателя одиноким волком кубинской словесности, считая, что именно он продолжает сегодня «большую кубинскую литературу Алехо Карпентьера и Вирхилио Пиньеры» (испанский писатель Рамон Чао, 1998).

Произведения 
 La Era imaginaria (1987, переизд.1991)
 El último concierto (1992, пьеса)
 Querido traidor (1993)
 Difusos mapas (1994)
 La Isla del cundeamor (1995)
 Fredrika en el paraíso (1999)
 Florina (2003)
 El sabor de Cuba (2002)
 Un amor que se nos va (2006)
 De pronto al doctor Leal (2007, Международная премия Хуана Рульфо)
 El pez sabe que la lombriz oculta un anzuelo (2009)
 Ciudades junto al mar (2011)

Признание 
Книги Васкеса Диаса переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, шведский, финский языки.

Литература 
 Martínez E.M. El discurso dialógico de La era imaginaria de René Vázquez Díaz. Madrid: Editorial Betania, 1991

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ,,,

Эмигранты с Кубы
Многоязычные писатели
Персоналии:Мальмё